Cres – wyspa na Morzu Adriatyckim, należąca do Chorwacji
 Cres – miasto w Chorwacji na wyspie o tej samej nazwie
 Miasto Cres – jednostka administracyjna w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej